Devèze steht für:

 Devèze, Gemeinde in Frankreich
 Devèze (Fluss), Nebenfluss der Garonne

Devèze ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Devèze (1881–1959), belgischer Jurist und Politiker
 Serge Devèze (1956–2015), französischer Fußballspieler und -trainer